Libre Graphics Meeting
oorspronkelijk een afkorting van launched guided missile, code voor een Amerikaanse uit een silo gelanceerde intercontinentale raket.